Hacht steht für:
 Hacht (Gefängnis), ein mittelalterliches erzbischöfliches Gefängnis in Köln

von Hacht ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Willy von Hacht, ehemalige Yacht- und Bootswerft in Hamburg